Aceasta este o listă a obiectelor NGC cu numerele între 4001 și 5000. Lista cuprinde obiecte ce fac parte din conținutul New General Catalogue; alte obiecte pot fi găsite la pagina listei obiectelor NGC.

Datele furnizate în aceste tabele provin din the Historically Corrected New General Catalogue, corectat și revizuit de Dr. Wolfgang Steinicke.

4001-4100

4101-4200

4201-4300

4301-4400

4401-4500

4501-4600

4601-4700

4701-4800

4801-4900

4901-5000

Bibliografie
  NGC/IC Project

Referințe

Vezi și
 New General Catalogue
 Catalogul Messier

Note

Liste astronomie